Olszewo-Borki est le nom :

Toponymie
en 
 de la gmina de Olszewo-Borki, dans le powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Olszewo-Borki, chef-lieu de cette gmina